Sauerland steht für:
 Sauerland, deutsche Mittelgebirgsregion
 Sauerland, vierteljährliche Zeitschrift des Sauerländer Heimatbundes
 Ortsteil von Wiesbaden-Dotzheim, Hessen
 (10659) Sauerland, Asteroid
 Sauerland Event, Boxstall in Berlin
 Sauerland (Lied), ein Lied der Band Zoff, 1982

Personen:
 Adolf Sauerland (* 1955), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 David Sauerland (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Volbert Sauerland (1839–1910), deutscher Historiker, katholischer Priester und Kirchenkritiker
 Jörg Sauerland (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Josef Sauerland (1922–1991), deutscher Maler und Bildhauer
 Kalle Sauerland (* 1977), deutscher Boxpromoter
 Karl Sauerland (1861–1939), deutscher Verwaltungsjurist und Abgeordneter
 Karol Sauerland (* 1936), polnischer Germanist und Philosoph
 Kurt Sauerland (1905–1938), deutscher Politiker (KPD) und Schriftsteller, Opfer des Stalinismus
 Nisse Sauerland (* 1979), Schweizer Boxpromoter
 Philipp Sauerland (1677–um 1760), deutscher Maler
 Wilfried Sauerland (* 1940), deutscher Boxpromoter

Siehe auch:
 Sauerland-Gruppe (ehemalige deutsche Terrorzelle)
 Sauerlandt (Begriffsklärung)